Фатали́ст — человек, убеждённый в фатализме — предопределённости всего происходящего, покорный судьбе.

В литературе 
 «Фаталист» — новелла Михаила Юрьевича Лермонтова, составная часть романа «Герой нашего времени».

В музыке 
 «Фаталист» — второй сольный альбом Ассаи (группа KREC).

В кинематографе 
 «Фаталист (фильм, 1968)» — фильм режиссёра Станислава Ленартовича.
 «Фаталист (фильм, 2005)» — фильм режиссёра Жуана Бутелью по роману Дени Дидро.

См. также 
 Жак-фаталист